Mužská čtyřhra MercedesCupu 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jamie Murray a Bruno Soares, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stala německá dvojice startující na divokou kartu Philipp Petzschner a Tim Pütz, která ve finále zdolala švédsko-polský pár Robert Lindstedt a Marcin Matkowski po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V 82minutovém duelu nečelili ani jedné brejkové hrozbě. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Na Stuttgart Open se stali po Christopheru Kasovi a Philippu Kohlschreiberovi, kteří triumfovali v roce 2008, druhou německou vítěznou dvojicí. Dvojnásobný grandslamový vítěz, 34letý Petzschner, vybojoval osmý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Pütze to bylo první takové turnajové vítězství i odehrané finále, jež mu zajistilo posun na nové kariérní maximum, 79. místo na žebříčku čtyřhry.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (semifinále)
  Ben McLachlan  Jan-Lennard Struff (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Marcelo Demoliner /  Feliciano López (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2018
ATP World Tour 2018